

Амангельдинський сільський округ — адміністративна одиниця, Амангельдинський район, Костанайська область
 Амангельдинський сільський округ — адміністративна одиниця, Буландинський район, Акмолинська область
 Амангельдинський сільський округ — адміністративна одиниця, Іртиський район, Павлодарська область
 Амангельдинський сільський округ — адміністративна одиниця, Коргалжинський район, Акмолинська область
 Амангельдинський сільський округ — адміністративна одиниця, Саркандський район, Жетисуська область
 Амангельдинський сільський округ — адміністративна одиниця, Сирдар'їнський район, Кизилординська область
 Амангельдинський сільський округ — адміністративна одиниця, Уаліхановський район, Північно-Казахстанська область
 Амангельдинський сільський округ — адміністративна одиниця, Улитауський район, Улитауська область

Див. також 
 Амагельдинський сільський округ
 Амангельдінський сільський округ